Regionalliga 1984/85 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1984/85
 Handball-Regionalliga West 1984/85